Kiss Land, chanson du chanteur canadien The Weeknd
 Kiss Land, album du chanteur canadien The Weeknd
 The Kiss Land Fall Tour, tournée du chanteur canadien The Weeknd